Leeker ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Leeker (1895–nach 1927), deutscher Fußballspieler
 Jim Leeker (* 1947), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leek